Sweden Cup 1980 spelades i Göteborg i Sverige under perioden 16-24 april 1980, och vanns av Sovjetunionen före Sverige och Tjeckoslavkien.

Matchen Sverige-Tjeckoslovakien (4-3) innebar att IF Björklövens Tore Ökvist debuterade i svenska landslaget.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

1980 i Finland
Sport i Sverige 1980
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Ishockeyturneringar
Ishockeysäsongen 1979/1980
Internationella sportevenemang i Göteborg
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Göteborg under 1980-talet
Helsingfors under 1900-talet